Фамилија Урибе има више значења:

 Фамилија Урибе (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Урибе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику